Le tournoi de tennis de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du  au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Buenos Aires
1986 en Argentine
Sport en décembre 1986